Премия имени Ринуса Михелса () — ежегодная награда Королевского футбольного союза Нидерландов, вручающаяся при поддержке Союза футбольных тренеров Нидерландов (). Награда названа в честь Ринуса Михелса, который в 1999 году был назван ФИФА «Тренером века».

Категории 

 Тренер года в профессиональном футболе.
 Тренер года в любительском футболе.
 Молодёжная академия года в профессиональном футболе.
 Молодёжная академия года в любительском футболе.
 Приз футбольного наследия (за вклад в развитие футбола в течение карьеры).

Тренер года в профессиональном футболе

Приз футбольного наследия 
 Кес Рейверс (2004)
 Пит де Виссер (2005)
 Вил Курвер (2008)
 Фоппе де Хан (2009)
 Лео Бенхаккер (2010)
 Луи ван Гал (2013)

Источники

Ссылки 
 Премия на сайте trainerscongres.nl   

Футбольные награды
Футбол в Нидерландах
Награды по алфавиту